Glelberson Luís Leopoldino Bertante (Matias Barbosa, 1986. szeptember 14. –), vagy egyszerűen Luís, brazil labdarúgócsatár. Húga a színésznő és modell Gabriela Bertante.

További információk 
Interjú a húgával
Luís adatlapja a sambafoot.pt oldalon 

1986-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az EC Noroeste labdarúgói
Az América FC (SP) labdarúgói
A Rio Branco EC labdarúgói
A Palmeiras labdarúgói
Az Ituano FC labdarúgói
Az EC Juventude labdarúgói
A GF Barueri labdarúgói
A Boavista SC labdarúgói
A CA Bragantino labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek